Околия Павлово е околия, разположена във вилает Лозенград, Турция. Общата ѝ площ е 112 км2. Според оценки на Статистическия институт на Турция през 2018 г. населението на околията е 3565 души. Административен център е град Павлово.

Общини 
Околията се състои от една община – Павлово.

Населени места 
Околията се състои от 9 населени места – 1 град и 8 села.

 Град

 Павлово

 Села

 Акарджа (Akarca)
 Бурносуз (Yeşilova)
 Доганджа (Doğanca)
 Имампазаръ (İmampazarı)
 Йешилпънар (Yeşilpınar)
 Кумкьой (Kumköy)
 Куштепе (Kuştepe)
 Хъдърджа (Hıdırca)

Население 
Численост на населението в околията през годините, според оценки на Статистическия институт на Турция, по населени места:

Източници

Външни препратки 

  

Околии във вилает Лозенград